Leica Digilux 3 — цифровой зеркальный фотоаппарат, представленный фирмой Leica Camera (Германия) 14 сентября 2006 года.

В Японии с 2006 года выпускается конструктивно аналогичная камера Panasonic Lumix DMC-L1. Крепление объективов к фотоаппаратам — Байонет 4/3, размер матрицы 17,3 × 13 мм, 7,4 миллиона пикселей (3136 × 2352), кроп-фактор 2.

Обе камеры комплектуются штатным объективом с переменным фокусным расстоянием Leica Elmarit 14-50 мм f/2,8-3,5 с оптическим стабилизатором изображения и Leica Summilux 25 мм f/1,4.

Фотоаппараты имеют отдельные органы управления выдержкой и диафрагмой, что редко встречается на цифровых зеркальных фотоаппаратах.

Leica Digilux 3 имеет иное, чем Lumix DMC-L1 встроенное программное обеспечение. К камерам прилагается пакеты программ Adobe Photoshop Elements и Quicktime. Дизайн «Лейки» разработан фирмой Achim Heine, Берлин, электроника изготовлена в Японии фирмой Matsushita и Olympus.

Выпущено всего 13 тыс. 300 экз. Leica Digilux 3.

Технические характеристики 
 Фотографический затвор — фокальный.
 Светочувствительность матрицы 100—1600 ISO.
 Видоискатель зеркальный с призмой Порро, увеличение окуляра 0,93×, а также электронный видоискатель.
 Выдержки от 1/4000 до 60 сек и «выдержка от руки» до 8 минут.
 Фотовспышка встроенная, с возможностью создавать как отражённое от потолка освещение (удобно для съёмки портретов) так и прямое. Имеется центральный синхроконтакт для установки дополнительной внешней вспышки. Выдержка синхронизации 1/160 сек.
 Экспозамер заобъективный: матричный, точечный и центрально-взвешенный; 49 зон при использовании зеркального видоискателя и 25 зон при использовании электронного видоискателя.
 Режимы работы автоматики: P программный автомат; A приоритет диафрагмы; S приоритет выдержки; M ручное управление.
 Автофокусировка трёхточечная, фазовый автофокус, режимы: AFS, AFC, MF.
 Баланс белого цвета: авто, дневной свет, облачно, тень, освещение лампами накаливания, фотовспышка. Возможность настройки камеры под цветовую температуру от 2500 K до 10000 K (31 регулировочная ступень). Возможна настройка камеры для создания спецэффектов: синий, янтарный, «под фуксин», зелёный.

Ссылки, примечания 

 Leica Digilux 3 Technical Data at leica-camera.us (PDF format)

Фотоаппараты Leica
Цифрозеркальные фотоаппараты
4/3 фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2006 году